Laen beschreibt

 Torsten Laen, ein dänischer Handballspieler und -trainer
 Laen (Jütland), ein Ort in Dänemark

Siehe auch: Län